Prosopodesmus är ett släkte av mångfotingar. Prosopodesmus ingår i familjen Stylodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Prosopodesmus